Wolschner ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Wolschner (1951–2015), österreichischer bildender Künstler
 Karl Wolschner (1862–1929), österreichischer Architekt
 Klaus Wolschner (* 1951), deutscher Journalist